Pinjin alakban Chen Jing:

 Csen Csing (1968) olimpiai bajnok kínai-tajvani asztaliteniszező-nő
 Csen Csing (1971) kínai jégkorongozónő, olimpikon
 Csen Csing (1975) olimpiai bajnok kínai röplabdázónő
 Csen Csing (1976) kínai távolugró, olimpikon